Corr ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulie Corr (* 1982), gambischer Fußballspieler
 Andrea Corr (* 1974), irische Sängerin (The Corrs)
 Edwin G. Corr (* 1934), US-amerikanischer Diplomat
 Erin Corr (Mathieu "Erin" Corr; 1803–1862),  belgischer Graveur und Kupferstecher irischer Abstammung; Bruder von Fanny Geefs
 Eugene Corr (* 1947), US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Frank J. Corr (1877–1934), US-amerikanischer Politiker
 Ida Corr (* 1977), dänische Sängerin
 Isabelle Marie Françoise (Fanny) Geefs-Corr (1807–1883), belgische Malerin; Schwester von Erin Corr, siehe Fanny Geefs
 Karen Corr (* 1969), nordirische Snooker- und Poolbillardspielerin
 Matthias Corr (1880–1962), deutscher Bildhauer
 Papa Sarr Corr († 2020), gambischer Fußballspieler
 Ryan Corr (* 1989), australischer Schauspieler
 Sharon Corr (* 1970), irische Musikerin (The Corrs)

Siehe auch:
 COR
 Korr